Lijeska je lahko:
 Lijeska, Bijelo Polje (Črna gora)
 Lijeska, Pljevlja (Črna gora)